Ruta 18 o Carretera 18 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 18, en la Provincia de Entre Ríos.
 Ruta Provincial 18, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 18, en la Provincia de Santa Cruz.

España 
 Ruta CV-18, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 18.
 Ruta Estatal de California 18.
 Ruta de Illinois 18.
 Carretera de Nebraska 18.

Uruguay 
 Ruta 18.

Ruta 018